L'International Lawn Tennis Challenge 1913 (conosciuto oggi come Coppa Davis) è stata la 12ª edizione del massimo torneo riservato alle nazionali maschili di tennis. Vi hanno partecipato 8 nazioni.

Gli Stati Uniti hanno battuto il Regno Unito, detentore del titolo, nel challenge round che si è disputato al Wimbledon in Inghilterra dal 25 al 28 luglio.

Tabellone

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Challenge round

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Tennis nel 1913
 1913